Folgende Brücken tragen die Bezeichnung Heubrücke

 Heubrücke (Nürnberg)
 Heubrücke (Fürstenfeldbruck)